Скок удаљ у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржано је 18. марта у Београдској арени (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) у Београду (Србија).

Титулу освојену у Бирмингему 2018. није бранио Хуан Мигел Ечеверија са Кубе.

Земље учеснице 
Учествовало је 14 такмичара из 13 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

   (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у скоку удаљ за мушкарце пре почетка светског првенства 18. августа 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку удаљ у дворани пре почетка првенства (18. марта 2022), имали су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 18. марта 2022. године у 19:08. Сви атлетчари су  извели по 3 скока, 8 најбољих још 3 скока.,,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Референце

Види још 
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
 Победници светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
 Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ

Спољашње везе 

 Комплетни резултати са СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics

Светско првенство у атлетици у дворани 2022.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици у дворани